Кристя (Крістя; ) — румунське і молдовське прізвище.

Відомі носії:
 Кетеліна Крістя — румунська тенісистка, тренер і спортивний адміністратор.
 Людмила Кристя — молдовська борчиня вільного стилю, самбістка і дзюдоїстка, бронзова та триразова срібна призерка чемпіонатів Європи з вільної боротьби, учасниця Олімпійських ігор.
 Мирон (Кристя) — патріарх Румунської Православної Церкви, також державний та релігійний діяч, прем'єр-міністр Румунії (1938—1939).

Молдовські прізвища
Румунські прізвища